Glen Johnson kan avse:
 Glen Johnson (1984), en engelsk fotbollsspelare
 Glen Johnson (Vintergatan) – en fiktiv person i TV-serien Vintergatan